

Austria 
 Fischen – dzielnica Neuhofen an der Krems

Niemcy 
 Fischen im Allgäu – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu
 Fischen – stacja kolejowa w Fischen im Allgäu